Юрий Полукаров:
 Полукаров, Юрий Михайлович (1927—2010) — химик, директор Института физической химии РАН.
 Полукаров, Юрий Иванович (1920—1993) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.